Roger Chapman (golfer)
 Roger Chapman (zanger)